Aurorense – abitanti di Aurora (Ceará)
Aurorense – abitanti di Aurora (Santa Catarina)
Aurorense – abitanti di Aurora do Tocantins